Оганес Вагаршакович Бароян (24 декабря 1906, Эривань — 27 сентября 1985, Москва) — советский микробиолог и эпидемиолог армянского происхождения, академик АМН СССР (1965).

Биография 
Родился Оганес Бароян 24 декабря 1906 года в Эривани (Ереване). Вскоре после рождения переехал с родителями в Москву, в которой жил и работал всю оставшуюся жизнь. В 1927 году поступил в 1-й Московский медицинский институт, который окончил в 1932 году. С 1943 по 1950 год занимал должность уполномоченного МЗ СССР и Советского Красного Креста по обмену опытом организации борьбы с особо опасными инфекциями в Индии, Ираке, Иране, Пакистане и Эфиопии. В 1950 году возвратился в Москву, где с 1953 по 1966 год руководил отделом эпидемиологии вирусных инфекций в Институте вирусологии. В 1961 году избран директором Института эпидемиологии и микробиологии, которым руководил вплоть до 1979 года. В конце 1979 года подал в отставку по состоянию здоровья, но остался в данном институте в качестве научного консультанта и отработал до смерти.

Скончался Оганес Бароян 27 сентября 1985 года в Москве.

Научные работы 
Является автором 22 монографий, в том числе двух совместных с ведущими зарубежными специалистами — П. Лепином и Д. Портером, более 300 научных публикаций и большого списка методических и инструктивных документов для практического здравоохранения. Основные научные работы посвящены теории и практике эпидемиологии, а также вопросам нозогеографии, организации здравоохранения. Один из первых микробиологов и эпидемиологов в СССР, который в исследованиях использовал ЭВМ. Им подготовлено 20 докторов и 34 кандидата наук, в том числе — из зарубежных стран (Индии, Йемена, Вьетнама).

 Изучал эффективность противовирусных препаратов, методы прогнозирования эпидемий с помощью ЭВМ, влияние отдельных экологических факторов на иммуногенез.
О. В. Бароян обосновал социально-биологический прогноз некоторых карантинных инфекций. Подвел итог по значительным изменениям, происходящих в эпидемиологии; показал, что в 60-х годах началось развитие и становление самостоятельных эпидемиологических направлений в микробиологии, иммунологии, биохимии, генетике, радиологии и кибернетике. Изучал значение отдельных экологических факторов (загрязнение воздуха и воды, радиация), способных влиять на иммунологические функции человеческого организма.

Членство в обществах 
 Почётный член Американского географического общества.
 Почётный член Лондонского королевского общества.
 Почётный член Международной ассоциации эпидемиологов.
 Почётный член Чехословацкого медицинского общества им. Я. Пуркине.

Основные научные и научно-популярные публикации

Книги

Статьи 
 Бароян О. В., Бургасов П. Н., Гайлонская И. Н., Мединский Г. М. Экология холерных вибрионов // Вестник АМН СССР. 1975. № 2. С 45-53.

Примечания

Литература 
 
 
 Русакова Е. В. Бароян Оганес Вагаршакович — ученый, руководитель, организатор // Актуальные вопросы эпидемиологии инфекционных болезней. — М., 2002. — Вып. 5. — С. 27—29.
 Русакова Е. В. К 100-летию со дня рождения О. В. Барояна // Журн. микробиол. — 2007. — № 4. — С. 122—123.
 БАРОЯН Оганес Вагаршакович // Большая медицинская энциклопедия, 3-е издание
 Е. В. Русакова, А. А. Асратян. Оганес Вагаршакович БАРОЯН — выдающийся отечественный эпидемиолог (к 110-летию со дня рождения) // Эпидемиология и вакцинопрофилактика. 2017; 16(1):4—6.

Ссылки 

Медики по алфавиту
Микробиологи СССР
Эпидемиологи СССР
Выпускники 1-го МГМУ
Члены КПСС
Доктора медицинских наук
Академики АМН СССР
Похороненные на Кунцевском кладбище